Bavendorf ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Thomasburg (Samtgemeinde Ostheide) in Niedersachsen, siehe Bavendorf (Thomasburg)
 ein Wohnplatz der Ortschaft Taldorf der Stadt Ravensburg in Baden-Württemberg, siehe Bavendorf (Ravensburg)